Птичье — название населённых пунктов:

Россия 
 Птичье — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Птичье — село в Шумихинском районе Курганской области.
 Птичье — село в Изобильненском районе Ставропольского края.
Птичье — озеро на Сахалине.

Словакия 
 Птичье — село в Прешовском крае.

Украина 
 Птичье — посёлок в Покровском районе Донецкой области.
 Птичье — село в Доманёвском районе Николаевской области.
 Птичье — село в Белопольском районе Сумской области.

См. также 
 Птичья
 Птичье крыло
 Птичье молоко